Сент-Круа́-сюр-Мер () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Ри. Округ коммуны — Байё.

Код INSEE коммуны — 14569.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 239 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 167 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 125 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 74,9 %, в 1999 году было 72,1 %). Из 125 активных жителей работали 119 человек (61 мужчина и 58 женщин), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 42 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сент-Круа-сюр-Мер 

Коммуны департамента Кальвадос